Bradley White (acteur), Amerikaans acteur
 Bradley White (wielrenner), Amerikaans wielrenner